For Free – singolo di DJ Khaled in collaborazione con Drake del 2016, dall'album Major Key
 For Free – album di David Crosby del 2021